Dánia az olaszországi Torinóban megrendezett 2006. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 1 sportágban 5 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

Curling

Női 

Dorthe Holm
Denise Dupont
Lene Nielsen
Malene Krause
Maria Poulsen

Eredmények 
Csoportkör

február 13., 14:00

február 14., 19:00

február 15., 14:00

február 16., 09:00

február 16., 19:00

február 18., 09:00

február 19., 14:00

február 20., 09:00

február 20., 19:00

Források 

 

T2006
Dania